Персоналии

 Каман, Кристофер (род. 1982) — американо-немецкий баскетболист.
 Каман, Чарльз (1919—2011) — авиаконструктор, предприниматель.

Организации

 Kaman Corporation (включает Kaman Aircraft и Kaman Aerospace)

Техника
 Kaman K-240
 Kaman HH-43В Huskie
 Kaman UH-2 Seasprite
 Kaman K-MAX

Культура
 Каман — восточный музыкальный инструмент.

География
 Каман — район провинции Кыршехир (Турция).
 Каман () — община в уезде Йенбинь, провинция Йенбай, Вьетнам.
 Каман — село в Абхазии.

См. также 
 Каманы